Oratorio dei Santi Sebastiano e Rocco – a Campo Ligure
 Oratorio dei Santi Sebastiano e Rocco – a San Miniato
 Oratorio dei Santi Sebastiano e Rocco – a Stella
 Oratorio dei Santi Rocco e Sebastiano – a Riviera
 Oratorio dei Santi Rocco e Sebastiano – a Serravalle Pistoiese

Pagine correlate 
 Chiesa dei Santi Rocco e Sebastiano